Dechanthof steht für:

 Dechanthof, Sitz eines kirchlichen Dekans, siehe Dekanat #Dekanatssitz

 Dechanthof Freistadt, Oberösterreich
 Dechanthof (Thalgau), Land Salzburg
 Pfarrhof (Altpölla), auch Dechanthof, in Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Dechanthof (Gemeinde Mistelbach), Ortslage in Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Dechanthofgasse
 Pfarrhof
 Liste von Pfarrhäusern (Gebäude)